

Persone 
 Michail Fedotovič Kamenskij (1738-1809) – generale russo
 Nikolaj Michajlovič Kamenskij (1776-1811) – generale russo, figlio di Michail
 Vasilij Vasil'evič Kamenskij (1884-1961) – poeta futurista russo
 Nikolaj Kamenskij (1931-2017) – saltatore con gli sci sovietico

Pagine correlate 
Kamenka
Kamenskoe
Kamenskij rajon